Виталий Гаврилович Ли (1915, Хабаровск, Российская империя — 1999, Алма-Ата, Казахстан) — советский ученый-,  (1976), профессор (1976).

Биография 
Окончил Казахский горно-металлургический институт (1941).

В 1941—1962 гг. работал в научно-исследовательских центрах горной металлургии и геологии в РСФСР, в 1962—1999 годах работал в Институте геологии. Основные научные работы касаются разведки редких и цветных металлов, геолого-металлогенических и комплексных исследований по вопросам геофизики.

Первооткрыватель медного месторождения Саяк. Автор примерно 120 научных трудов, в том числе 3 монографий.

Лауреат Государственных премий Казахской ССР (1972), СССР (1984).

Примечания 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева